Kutschbach ist 
 der Familienname einer Glockengießerfamilie (Siehe: Kutschbach (Glockengießer))
 der Familienname folgender Personen:
 Albin Kutschbach (1853–1936), Journalist, Druckereibesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Doris Kutschbach, deutsche Autorin
 Johann Heinrich Kutschbach (1784–1859), deutscher Arzt und Dichter
 Willy Kutschbach (1907–1978), deutscher Radrennfahrer